EAA est un sigle qui peut signifier :
 École d'application de l'artillerie ;
 European Athletic Association (en français, Association européenne d'athlétisme) ;
 Experimental Aircraft Association, une association de constructeurs d'avions amateurs.

EAA est un sigle qui peut signifier :
 Eagle Airport, AK aux États-Unis (voir Liste des codes AITA des aéroports).

Code